Большое депрессивное расстройство
 Бюджет доходов и расходов
 «Безопасность, Добровольность, Разумность» — три основных правила в БДСМ